Вим:
 ВИМ-Авиа — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве (аэропорт Домодедово).
 ВИМ — НИИ России в области механизации сельскохозяйственного производства.
 ВИМ — Ведомство учреждений императрицы Марии в Российской империи.
 Vim — свободный текстовый редактор, созданный на основе более старого vi.
 Вим де Йонг (1922—2012) — нидерландский шашист.